Список дорог Исландии включает в себя все действующие основные автомобильные дороги национального и регионального значения на острове Исландия. Список составлен по данным Исландской дорожной и береговой администрации () с использованием описаний отдельных автодорог из дорожного справочника ().

Названия дорог транскрибированы согласно инструкции по русской передаче географических названий Исландии и правил практической транскрипции имен и названий.

Классификация 
Дороги () в Исландии служат «свободному передвижению населения» и в соответствии с Законом о дорогах 2007 года и делятся на следующие категории:
 или основная дорога () — дорога, которая является частью национальной транспортной системы и служит для соединения крупных населённых пунктов (с населением более 100 человек) и отдельных регионов Исландии. Многие из основных дорог, в настоящее время представляют собой асфальтированные дороги с твердым покрытием, иногда с двумя или более полосами движения в каждом направлении. Однако в относительно малонаселенных районах основная дорога может иметь гравийное или грунтовое покрытие.
  или основная высокогорная дорога () — одна из четырех высокогорных дорог (Kaldadalsvegur , Kjalvegur , Fjallabaksleið nyrðri  и Sprengisandsleið ), которая отличается от обычной основной дороги ограниченными возможностях дозаправки и сервиса. Дороги этой категории без покрытия или с гравийным покрытием, некоторые из них не имеют мостов для пересечения рек и водотоков. В зимние месяцы (в зависимости от погоды с конца августа до середины июня) эти дороги непроходимы и закрыты для движения.
  или соединительная дорога () — дорога, которая служит для соединения основных дорог с высокогорными дорогами, со специальными объектами (морские порты, аэропорты, национальные парки, туристические объекты и т.п.), небольшими населенными пунктами (с населением менее 100 человек), а также соединения основных дорог между собой. Могут иметь как асфальтное, так и гравийное или грунтовое покрытие.
  или просёлочная дорога () — дорога, которая не может быть включена в другие категории, а также все высокогорные дороги. Обычно просёлочные дороги проходят через безлюдную местность, поэтому на них действуют особые сезонные условия и ограничения. Высокогорные дороги в Исландии это узкие дороги без покрытия или с гравийным покрытием, на них нет мостов или иных дорожных сооружений.
  или местная дорога () — дорога, которая служит для подъезда к отдельным фермам, небольшим поселениям, фабрикам, церквям, электростанциям, школам и другим объектами в малонаселенных районах, но не соответствует условиям для соединительных дорог. Эти дороги в основном не имеют покрытия.

Дороги, относящиеся к двум разным категориям дорог в дорожном реестре, в зависимости от рассматриваемого участка (например, участок A - основная дорога, а участок Б - соединительная дорога), классифицируются в соответствии с той категорией, к которой относится самый важный или длинный участок дороги.

Существуют также некатегоризируемые дороги, например дороги вне дорожного реестра, но на попечении Дорожной администрации Исландии (дороги для езды на велосипеде, верховой езды, пеших прогулок и т.п.), а также частные дороги, ответственность за которые несут соответствующие владельцы.

Нумерация

Схема нумерации
Схема нумерации дорог в Исландии состоит из восьми зон, что в основном повторяет деление страны на регионы. Первые цифры номера определяют зону/регион к которой относится дорога:
 1 — только кольцевая дорога Хрингвегюр, которая огибает всю Исландию имеет номер 1, и это единственный номер, начинающийся с этой цифры (нет таких номеров, как 10-19 или 100-199);
 2 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Сюдюрланд восточнее реки Тьоурсау;
 3 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Сюдюрланд западнее реки Тьоурсау;
 4 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Хёвюдборгарсвайдид и Сюдюрнес;
 5 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Вестюрланд;
 6 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Вестфирдир;
 7 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Нордюрланд-Вестра;
 8 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Нордюрланд-Эйстра;
 9 — номера начинающиеся с этой цифры, относятся к Эйстюрланд.

Категории номеров
Несуществует дорог, кроме Хрингвегюр , номера которых состояли бы только из одной цифры (таких как 2-9). Номера могут состоять из двух, трех или четырех цифр. Они делятся следующим образом:
 двузначные номера  — дороги регионального значения;
 двузначные номера с префиксом F  — дороги регионального значения проходимые только для транспортных средств повышенной проходимости;
 трёхзначные номера  — дороги местного значения (со значительной протяженностью);
 трёхзначные номера с префиксом F  — дороги местного значения проходимые только для транспортных средств повышенной проходимости;
 четырёхзначные номера  — подъездные, частные и прочие второстепенные дороги.

Дороги

С однозначным номером

С двузначным номером

С трехзначным номером

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

800-899

900-999

Горные дороги

Примечания

См. также 
 Список тоннелей Исландии
 Список мостов Исландии
 Список аэропортов Исландии

Ссылки 
 Национальный дорожный регистр на сайте Исландской дорожной и береговой администрации
 Информация о категориях дорог на сайте Исландской дорожной и береговой администрации
 Расстояния на сайте Исландской дорожной и береговой администрации

Дороги Исландии
Списки:Исландия